Houtgast bedeutet:
 Jacob Houtgast (1908–1982), niederländischer Sonnenphysiker, Professor an der Universität Utrecht und Namensgeber für einen Asteroid
 (9690) Houtgast, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Holtgast